Orawa – rzeka na Słowacji
 Orawa – kraina historyczno-etnograficzna na Słowacji i w Polsce
 Orawa – wieś na Ukrainie
 Orawa – utwór skomponowany przez Wojciecha Kilara

 Orava – wieś w Estonii

 Orawa – poemat symfoniczny na kameralną orkiestrę smyczkową Wojciecha Kilara